Луций Волузий Сатурнин (Lucius Volusius Saturninus) е име на римските политици:

 Луций Волузий Сатурнин (консул 12 пр.н.е.)
 Луций Волузий Сатурнин (консул 3 г.), син на горния
 Луций Волузий Сатурнин (понтифекс), син на горния
 Луций Волузий Сатурнин (консул 87 г.)

Вижте също 
 Сатурнин